KHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kharkhorin (Mongolia)
 khr – codice ISO 639-3 della lingua kharia
 KHR – codice valutario ISO 4217 del Riel cambogiano, valuta della Cambogia